Línea A4 puede referirse a:
 La línea 69 de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía, antes denominada A4.
 La línea 24 de transporte urbano de la ciudad argentina de Córdoba, antes denominada A4.